Miejscowości w Japonii:
 Oketo – miasto na Hokkaido, w podprefekturze Ohōtsuku
Miejscowości w USA:
 Oketo – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Marshall
Gminy w USA:
 Oketo (ang. Oketo Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marshall